Юркка () — финская фамилия. Известные носители:
 Юркка, Сакари (1923—2012) — финский актёр театра и кино, режиссёр, театральный деятель.
 Юркка, Эйно (1894—1953) — финский актёр и театральный режиссёр.
 Юркка, Эмми (1899—1990) — финская актриса и театральный режиссёр.